Сезон 2014/15 — 83-й сезон подряд для «Интернационале» в Сериа А. Команда также принимает участие в Кубке Италии и Лиге Европы УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навсегда закреплен за Джачинто Факкетти
№4 навсегда закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:10.400.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:10.550.000

Зима 

Прибыль:4.500.000

Общие убытки:10.400.000

Общая прибыль:15.050.000

Разница: 4.650.000

Предсезонные и товарищеские матчи

Тренировочный кубок Пинцоло

Международный кубок чемпионов

Товарищеские матчи

Соревнования

Серия А

Матчи

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Квалификация

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Матчи и голы 

|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули команду в течение сезона

|}

Бомбардиры 

Последнее обновление: 10 июля 2020Source: inter.it

Примечания

Ссылки 

2014/2015
Интернационале